Republika Doniecka może odnosić się do:

 Doniecko-Krzyworoska Republika Radziecka – efemeryczna republika radziecka.
 Doniecka Republika Ludowa – państwo częściowo uznane, istniejące na terenie części obwodu donieckiego Ukrainy.